Het seizoen 2016/17 is het 35e seizoen in de Eredivisie in het bestaan van de Groningse voetbalclub FC Groningen.
De club zal dit seizoen uitkomen in de Eredivisie en de KNVB beker.

Selectie

Aangetrokken

Vertrokken

Technische staf

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Groningen vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2016/17 en onder leiding van trainer-coach Ernest Faber als achtste eindigden. Doelman Sergio Padt speelde mee in alle 34 competitieduels, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Play-offs

Wedstrijden

Statistieken

KNVB beker

Wedstrijden

Toeschouwers 
FC Groningen speelde haar thuiswedstrijden dit seizoen wederom in de Euroborg, in totaal kwamen hier maar liefst 352.707 mensen naar toe om de wedstrijden te bezoeken wat resulteerde in een gemiddelde van 19.595 bezoekers per wedstrijd. Er kwamen 22.200 bezoekers af op de wedstrijd tegen Ajax wat daardoor de meest bezochte wedstrijd van het seizoen werd. De wedstrijd tegen ADO Den Haag trok de minste bezoekers, hier kwamen 17.820 mensen op af.

Toeschouwersaantallen per thuiswedstrijd 
Een overzicht van het aantal toeschouwers per wedstrijd :

*Nacompetitie

FC Groningen naar seizoen
Groningen